Серге́й Ваку́ленко:
 Вакуленко, Сергей Викторович (род. 1966) — российский программист.
 Вакуленко, Сергей Николаевич (род. 1993) — украинский футболист.